Турция принимала участие в Зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити (США) в тринадцатый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на зимних Олимпийских играх 2002 года
Спорт в Турции в 2002 году